Revenue Retrievin': Overtime Shift — тринадцятий студійний альбом американського репера E-40, виданий 29 березня 2011 р. лейблом Heavy on the Grind Entertainment в один день з релізом Revenue Retrievin': Graveyard Shift. Таким же чином у 2010 він випустив дві платівки Revenue Retrievin': Day Shift та Revenue Retrievin': Night Shift. У записі альбому взяли участь B-Legit, Devin the Dude, Droop-E, Laroo T.H.H. та ін. Виконавчі продюсери: E-40 та Droop-E. Як промо-сингл видали «She Smashed the Homie». Відеокліп «I Love My Momma» оприлюднили 15 квітня 2011 р., «My Money Straight» — 16 березня, «Rear View Mirror» — 13 серпня того ж року.

Альбом дебютував на 42-му місці чарту Billboard 200, продавши за перший тиждень 13 тис. Наразі платівка має результат у 21 тис. проданих копій у США.

Список пісень 

Примітки
Вокал, незазначений на «Hillside»: Cousin Fick.

Посилання 

Альбоми E-40
Англомовні музичні альбоми